«Gumball» puede referirse a:

 The Gumball Rally es una película estadounidense de 1976 dirigida por Charles Bail.
 The Amazing World of Gumball (El increíble mundo de Gumball en Hispanoamérica, El asombroso mundo de Gumball en España), una serie de animación británico-estadounidense de comedia familiar.
 Gumball Watterson, personaje principal de The Amazing World of Gumball.
 Gumball 3000, una carrera de automóviles de lujo disputada anualmente.